Rombough ist der Familienname folgender Personen:
 Doug Rombough (1950–2015), kanadischer Eishockeyspieler
 Lorne Rombough (* 1948), kanadischer Eishockeyspieler